Euryale kan avse:
 Euryale (mytologi) -  i grekisk mytologi ett kvinnligt monster
 Euryale - ett släkte i familjen näckrosväxter, se  rävnäckrossläktet